«Дончанка» — российский женский футбольный клуб из Новошахтинска Ростовской области. До 2018 года представлял г. Азов. В 2012—2013 и 2017 годах выступал в высшем дивизионе.

История 
Клуб основан в 2005 году под названием «Дон» (Азов) на основе молодёжной сборной Ростовской области. Первым тренером клуба стал Сергей Казачёк. В 2006 году, в дебютном сезоне в официальных соревнованиях клуб одержал победу в зональном турнире второй лиги России, а в финальном турнире занял пятое место. Многие футболистки первоначального состава команды впоследствии играли в различных клубах высшей лиги, в том числе Славяна Астанкова, Юлия Запотичная, Галина Миц, Ульяна Николаева, Яна Чуб, Маргарита Широкова.

С 2008 года клуб выступал в первом дивизионе. В первых сезонах в этом турнире выступления были не слишком удачны. Только в 2011 году клуб, переименованный к тому времени в «Дончанку», смог одержать победу в зональном турнире «Юг», а в финальном турнире команда завоевала серебряные награды первой лиги. Такой результат дал право на выход в высший дивизион.

В сезоне 2012/13 «Дончанка» дебютировала в высшем дивизионе. В первом сезоне команда заняла последнее, восьмое место, набрав лишь 8 очков в 20 матчах (причём 3 из них — «технические»). В коротком осеннем сезоне 2013 года клуб финишировал на предпоследнем, седьмом месте, опередив «Мордовочку», в 14 играх было набрано 11 очков.

С 2014 года «Дончанка» снова выступала в первом дивизионе, где была одной из сильнейших команд. Трижды подряд клуб выигрывал зональный турнир южной зоны, а в финальных турнирах становился серебряным призёром (2014) и победителем (2015, 2016).

В 2017 году клуб снова принял участие в турнире высшего дивизиона, но опять неудачно — в 14 матчах была одержана одна победа и набрано 6 очков, как результат — последнее место.

С 2018 года «Дончанка» снова играла в первом дивизионе, перебазировавшись из Азова в Новошахтинск. В 2019 году команда вернула звание сильнейшей в первом дивизионе. В финальном турнире в Крымске подопечные Натальи Карасевой поочередно разгромили тамбовскую «Академию футбола», иркутский «Байкал», «Мирас» из Казани и дубль «Рязани-ВДВ» с общим счетом — 24:0. Путевку в финал команда завоевала в игре с «Кузбассом» (Кемерово). Единственный гол ближе к перерыву забила Алена Гусева. В заключительном матче сезона, в четвертый раз за год, сыграли «Дончанка» и «Академия футбола». И снова все решил единственный точный удар. Третье «золото» за четыре года новошахтинкам принесла Арина Ханова. Таким образом, девушки завершили выступление в Краснодарском крае без пропущенных мячей. По итогам финала сразу три индивидуальных приза достались представительницам клуба. Славяна Астанкова признана лучший игрок турнира, а Алена Гусева — лучшим нападающим и бомбардиром финального турнира (13 мячей). В 2020 году «Дончанка» стала серебряным призёром первой лиги.

В Кубках России лучшим результатом стал выход в четвертьфинал, чего команда достигала неоднократно (2013, 2014, 2015, 2017, 2019).

Несколько раз «Дончанка» также принимала участие в соревнованиях по мини-футболу. В 2011 году клуб стал победителем первой лиги России и получил титул чемпиона России по мини-футболу среди любителей.

В 2021 году на базе основного состава «Дончанки» был сформирован клуб «Ростов», ставший участником высшего дивизиона. При этом «Дончанка» продолжила играть в первом дивизионе как самостоятельный клуб. В 2022 году клуб снова представляет г. Азов.

Названия 
 2005—2009: «Дон» (Азов)
 2010—2017: «Дончанка» (Азов)
 2018—2020: «Дончанка» (Новошахтинск)
 2022—н.в.: «Дончанка» (Азов)

Тренеры 
 2005—2010: Казачёк, Сергей Сергеевич
 2011: Овсяников Сергей Сергеевич
 2012—2013: Микадзе, Гоча Сергеевич
 2013—2020: Карасёва, Наталья Владимировна

Достижения 
 Лучший результат в высшем дивизионе России: 7-е место (2013)
 Победитель первого дивизиона России: 2015, 2016, 2019.
 Серебряный призёр первого дивизиона России: 2011, 2014, 2020

Ссылки 
 Официальный сайт 

Женские футбольные клубы России
Женские футбольные клубы Ростовской области
Новошахтинск